Even Now – album di Barry Manilow del 1978
 Even Now – singolo di Barry Manilow del 1978
 Even Now – album di Conway Twitty del 1991